Andrzej Tomaszewicz – polski ekonomista, profesor, wykładowca akademicki
 Andrzej Tomaszewicz – polski historyk i polityk, senator I kadencji (1989–1991)